Der Begriff Styron steht für:

 Zimtalkohol, einen Duftstoff
 Trinseo, als ehemaliger Name eines amerikanischen Chemieunternehmens

Styron ist der Familienname folgender Personen:

 William Styron (1925–2006), US-amerikanischer Schriftsteller